Circoscrizione Lombardia – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Lombardia 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Lombardia 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (1993-2017)
 Circoscrizione Lombardia 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (dal 2017)
 Circoscrizione Lombardia 3 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (1993-2017)
 Circoscrizione Lombardia 3 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (dal 2017)
 Circoscrizione Lombardia 4 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati